Villa Viardot, villa de style palladien construite en 1830 à Bougival (Yvelines), dans laquelle vécut la cantatrice Pauline Viardot. 
 Villa Viardot, villa art nouveau construite en 1908 à Troyes (Aube) par l'architecte Gaston Viardot ; abrite aujourd'hui le musée des caisses d'épargne de la région Champagne-Ardenne.